Tenisový turnaj ATP SA Tennis Open 2009 se konal ve dnech 2. – 8. února v jihoafrickém Johannesburgu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 500,000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

SA Tennis Open
Sportovní události v Jihoafrické republice
ATP World Tour 2009